Maestro (italijansko za mojster) je lahko:

 maestro, častni naziv za priznanega skladatelja ali dirigenta
 Maestro, slovenska plesna skupina

Oseba 

 Maestro Piero († po 1350), italijanski skladatelj
 Maestro Simone († 1346), italijanski slikar